

Населені пункти та їхні частини

 Ґолеб'є (Ґолембе) — село в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґолембе — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґолембе — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґолембе — осада в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Примітки